Adolf Jellinek – rabbino austriaco
 Emil Jellinek – imprenditore e diplomatico austriaco
 Franco Jellinek – attore teatrale italiano
 Georg Jellinek – filosofo e giurista austriaco
 Mercédès Jellinek – figlia di Emil Jellinek